Der Sengbach ist ein linker Nebenfluss der Wupper. Er entspringt bei Wermelskirchen, quert rasch die Grenze zu Solingen, wird in der Sengbachtalsperre gestaut und mündet nach 7441 m bei Glüder in die Wupper.

Die Gewässergüte beträgt I-II.

Quellen 
 

1Sengbach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer in Solingen